

Note

Vezi și 
 Vera Renczi
 Elisabeta Báthory

Legături externe 
 http://www.serien-killer.com/index.html
 http://www.trutv.com/library/crime/serial_killers/
 http://www.crimezzz.net/index.php
 http://www.allserialkillers.com/
 http://blazek.hm-software.de/server/hmlims/app/prod/script/view_documents.php?fileprefix=grossmann
 Top 10 – femei malefice in istorie, 28 mai 2008, Georgiana Fefea, Descoperă
 Galeria criminalilor in serie, 4 ianuarie 2004, Evenimentul zilei
 TOP 8 Cei mai sadici criminali in serie ai tuturor timpurilor , 2 septembrie 2011, Yuppy.ro
 FOTO: DIAVOLUL cu chip de OM. Află care sunt cei mai ODIOȘI oameni din istorie! , 2 martie 2013, Petra Dinescu, România liberă
 Cei mai prolifici criminali în serie din istoria modernă , 2 august 2013, GQ
 Top 10: Copii criminali, 16 ianuarie 2014, Apropo.ro

Ucigași în serie
Listă